Puchar Niemieckiej Republiki Demokratycznej w piłce nożnej (niem. Freier Deutscher Gewerkschaftsbund Pokal, FDGB-Pokal) – rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Niemieckiej Republice Demokratycznej, po raz pierwszy zorganizowany w 1949 roku przez Wolne Niemieckie Związki Zawodowe, a rozwiązany w 1991.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. Kluby Oberligi i Ligi (2 klasa) automatycznie kwalifikowali się do turnieju, pozostałe zespoły musiały przejść sito kwalifikacji na poziomie okręgów. Aż do połowy lat 80. XX wieku, ze względu na dużą liczbę klubów w drugiej lidze (60 w pięciu grupach – tak zwanych „Staffel”), liczba meczów była zbyt ogromna. Prowadzono jeden mecz na boisku jednej z walczących drużyn. Rozgrywane przeważnie systemem jesień – wiosna. Od 1961 roku zwycięzca otrzymywał prawo do gry w Pucharze Zdobywców Pucharów. Jeżeli zdobywca Pucharu również wygrywał mistrzostwo kraju (tak zwany „dublet”), to jego miejsce w Pucharze Zdobywców Pucharów zajmował finalista FDGB Pokal.

Historia 
W 1949 roku startowały pierwsze oficjalne rozgrywki o Puchar NRD (FDGB Pokal). Dwa lata wcześniej początkowo rozgrywano w zachodniej części kraju. Pierwsze rozgrywki o Puchar Niemiec (Tschammerpokal) odbyły się w 1935 roku. Pierwszy finał rozegrano 28 sierpnia 1949 roku. W tym meczu BSG Waggonbau Dessau pokonał 1:0 BSG Gera Süd. Od 1975 roku finały odbywali się zawsze w Berlinie na Stadionie dla młodzieży świata (Berliner Stadion der Weltjugend). Średnio mecz finałowy oglądało od 30,000 do 55,000 widzów.

Najbardziej utytułowane kluby to Dynamo Drezno i 1. FC Magdeburg, które wygrywały po 7 razy.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar NRD na podium oficjalnie stawało w sumie 23 drużyny. Liderem klasyfikacji są Dynamo Drezno i FC Magdeburg, którzy zdobyli po 7 Pucharów.

Stan na 31.05.1991.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na maj 1991.

Zobacz też 
 DDR-Oberliga w piłce nożnej
 DDR-Liga w piłce nożnej

Przypisy

Bibliografia 
 Lista finałów na stronie RSSSF